Antonio Leocadio Guzmán (1801–1884) – wenezuelski polityk, dziennikarz i żołnierz, minister spraw zagranicznych i wiceprezydent, ojciec poniższego
 Antonio Guzmán Blanco (1829–1899) – wenezuelski polityk i generał, trzykrotnie prezydent Wenezueli, syn powyższego
 Antonio Guzmán Fernández (1911–1982) – dominikański polityk i przedsiębiorca, prezydent Dominikany w latach 1978–1982
 Antonio Guzmán Núñez (ur. 1953) – hiszpański piłkarz